

Sciences et techniques 
 Alais, selon lEncyclopédie'' de Diderot, un oiseau de proie venant d'Orient ou du Pérou, élevé dans la fauconnerie du Roi
 Météorite d'Alais, une météorite de type chondrite carbonée (groupe CI) tombée en 1806 près d'Alès (Gard, France), alors nommée Alais

 Prénom Alaïs (anciennement Alais''')  est un prénom féminin aujourd'hui peu usité.

Forme Alaïs

Forme Alais

Personnalité désignée par ce prénom 
 Alais, une trobairitz du début du , dont l'identité reste inconnue

Patronyme 

 Alexie Alaïs (1994-), une athlète française, spécialiste du lancer du javelot ;
 Exupère-François Alais (1815-1866), un sculpteur français ;
 Jean Alais de Beaulieu (?-~1648), un maître écrivain français du , père de Jean-Baptiste Alais de Beaulieu ;
 Jean-Baptiste Alais de Beaulieu (?-1689), un maître écrivain français, fils de Jean Alais de Beaulieu ;
 Jean-Baptiste François Alais de Beaulieu, un maître écrivain français, probablement un fils ou neveu de Jean-Baptiste Alais de Beaulieu ;
 Juan Alais (1844-1914), un guitariste argentin.

Toponyme 

 Alais, nom que portait la commune d'Alès (Gard, France) entre 1694 et 1926 ;
 La Ferté-Alais, une commune située dans le département de l’Essonne (région Île-de-France).

Notes et références